Westgate — localidade de Iowa, Estados Unidos
 Westgate (Durham) — localidade de Stanhope
 Westgate-Belvedere Homes — localidade da Flórida, Estados Unidos
 Westgate-on-Sea, Kent, Inglaterra

Desambiguações de topônimos